Кумминг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кумминг, Евгений Львович (1899—1980) — русский поэт, русский и немецкий журналист.
 Гордон-Кумминг, Роэлин (1820—1866) — шотландский охотник и путешественник по Африке.